Ewing se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Ellsworth Ewing
 William H. Ewing